Le championnat d'Europe de rink hockey féminin 2015 se déroule du  au  à Matera, en Italie. Organisé par le CERH, cinq nations y participent : l'Allemagne, l'Espagne (tenante du titre), l'Italie, la France et le Portugal. L'Espagne remporte le titre pour la  d'affilée, devant le Portugal et l'Italie.

Classement

Déroulement 
 journée- 25 août 2015

 - 26 août 2015

 27 août 2015

 28 août 2015

 29 août 2015

Classement final

Meilleures buteuses

Références

Liens externes 
Site officiel du CERH

2015
Rink hockey féminin
Rink hockey féminin
Matera
Europe féminin
Sport en Italie en 2015
Sport en août 2015